De DFB-Pokal 1992–1993 was de 50ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 18 augustus 1992 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 12 juni 1993 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Markus Merk.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1992/93
2. Bundesliga 1992/93
Finale DFB-Pokal 1993

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1992/93